Striježevica est un toponyme qui peut désigner :
Striježevica, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;
Striježevica, un village de Croatie situé dans la municipalité de Brestovac, comitat de Požega-Slavonie.